Llengua choctaw, idioma de la família muskogi parlat pels amerindis choctaws del sud-oest dels Estats Units
 Choctaw, relatiu o pertanyent als choctaws, tribu ameríndia originària del Sud-est dels Estats Units (actualment Mississipí, Florida, Alabama, i Louisiana)
 Toponímia:
 Choctaw (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Choctaw (Illinois), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Choctaw Lake, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Banda Jena d'indis choctaw, tribu reconeguda federalment dels amerindis choctaws a Louisiana
 Banda Mississipí d'indis choctaw, tribu reconeguda federalment dels amerindis choctaws al comtat de Neshoba (Mississipí) 
 Banda MOWA d'indis choctaw, tribus reconegudes estatalment dels amerindis choctaws, al sud d'Alabama
 Capitoli Choctaw, edifici històric del comtat de Pushmataha (Oklahoma) 
 Federació Índia Choctaw de Mississipí, organització dels choctaws actualment desapareguda i antic cos de govern rival de la Banda Mississippi d'indis choctaw
 Nació Choctaw d'Oklahoma, tribu reconeguda federalment ameríndia a Oklahoma
 Tribu choctaw-apatxe d'Ebarb, tribu reconeguda estatalment dels amerindis choctaws i apatxe a la parròquia de Sabine, Louisiana